Peterhansel bezeichnet
 eine Glasmacherfamilie, siehe Peterhansel (Glasmacher)

Peterhansel ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Peterhansel (* 1968), deutsche Rallyefahrerin
 Stéphane Peterhansel (* 1965), französischer Rallyefahrer